Vaigat bezeichnet:
 Vaigat, die Meerenge zwischen der Diskoinsel und Nuussuaq in Grönland, siehe Sullorsuaq
 Gemeinde Vaigat, aufgegebene Gemeinde in Grönland, benannt nach der Meerenge
 Vaigat (Musik), Musikstil der grönländischen Musik